Малайзия принимала участие в Летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте (США) в восьмой раз за свою историю, и завоевала одну серебряную и одну бронзовую медали. Сборную страны представляли 35 участников, из которых 3 женщины.

Серебро 
 Бадминтон, мужчины — Се Шуньцзи (Чи Сунькит) и Е Цзиньфу (Яп Кимхок).

Бронза 
 Бадминтон, мужчины — Рашид Сидек.

Результаты соревнований

Хоккей на траве

Мужчины 
 Состав

 Результаты
 Групповой этап (Группа B)

 Полуфинал за 9-12-е места

 Матч за 11-е местоИтог:''' мужская сборная Малайзии по хоккею на траве по итогам олимпийского турнира заняла 11-е место.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1996 года
1990-е годы в Малайзии